Марк Флавий Апер (Marcus Flavius Aper) е име на:

 Марк Флавий Апер, консул 103 г.
 Марк Флавий Апер (консул 130 г.)
 Марк Флавий Апер (консул 176 г.), суфектконсул 155 и 160 г., консул 176 г.

Други:
 Гай Клавдий Септимий Апер, легат 150 г. на XVI Издръжлив Флавиев легион